Canari bezeichnet:

 Canari (Rebsorte), eine Rebsorte
 Canari (Korsika), eine Gemeinde auf Korsika
 umgangssprachlich in Frankreich die gelben Züge der Ligne de Cerdagne
 Canari, ein Tonkrug in West- und Zentralafrika zur Kühlung von Wasser

Siehe auch:
 Canaries, Fischerdorf
 Canarie, ein Tanz
 Kanarienvogel, oder kurz Kanari(e)
 Kanarische Inseln, (spanisch Islas Canarias) oder Kanaren
 Kañari, ein indianisches Volk in Ecuador
 Canary